Cyrillopsis är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Cyrillopsis ingår i familjen Ixonanthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Cyrillopsis